Никола́й Юде́нич:
 Юденич, Николай Александрович (1900—1958) — советский физиолог.
 Юденич, Николай Николаевич (1862—1933) — российский военачальник, генерал от инфантерии, во время Гражданской войны главнокомандующий белыми войсками Северо-Западного фронта.
 Юденич, Николай Петрович (1869—1920) — российский генерал, участник Белого движения.